El acrónimo ATA puede referirse, en esta enciclopedia:

Tecnología 
 ATA, una interfaz de conexión para dispositivos de almacenamiento informático;
 Serial ATA, una interfaz de conexión para dispositivos de almacenamiento informático, evolución del anterior;
 ATA over Ethernet, un protocolo de red diseñado para acceder a dispositivos de almacenamiento ATA;
 ATA (siglas de Adaptador de Teléfono Analógico), un aparato que convierte una señal de VoIP en una señal para un dispositivo analógico (fax, teléfono, etcétera);

Transporte 
 ATA Airlines, una aerolínea de los Estados Unidos;
 ATA 100, un sistema de numeración para documentación de aeronaves, publicado por la Asociación de Transporte Aéreo —Air Transport Association of America (ATA)—, desfasado a partir de 2015;
 Cuaderno ATA, un documento internacional para la importación temporal, sin aranceles, con ciertas condiciones;

Organizaciones
 ATA, las siglas en inglés de la American Translators Association (en español, la Asociación Estadounidense de Traductores o Asociación Norteamericana de Traductores)

Otros  
 Ata, un ser humano mutado encontrado en el 2003 en el desierto de Atacama.

Siglas